Scardinius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Bonaparte, 1837. Scardinius ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Scardinius